Династія Костянтина — неофіційна назва династії римських імператорів, які правили Римською імперією від Констанція I Хлора (305) до смерті Юліана Відступника у 363 році. Свою назву династія одержала за іменем її найвідомішого представника — Костянтина I Великого, , який став одноосібним правителем імперії у 324 році. Династія також називається Нові Флавії, так як кожен член династії додавав до свого імені ім'я Флавіїв, подібно правителям першої династії Флавіїв з I століття.

Родове дерево

Посилання 
 R. Scott Moore:Родове дерево Династії Констянтина на De Imperatoribus Romanis. 

Римські імператори
Династії
Пізня Античність
Християнство у Римській імперії